В парному розряді жіночого тенісного турніру U.S. Women's Hard Court Championships 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Елізабет Смайлі і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Мануела Малєєва-Франьєре і Мерседес Пас 6-1, 6-2.

Сіяні пари 

 Елізабет Смайлі /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Відсутня
 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді-Стункел (півфінал)
 Мануела Малєєва-Франьєре /  Мерседес Пас (фінал)

 Шеннен Маккарті /  Крістін Кунс (1-ше коло)
 Клаудія Порвік /  Крістіна Зінгер (чвертьфінал)
 Валда Лейк /  Клер Вуд (чвертьфінал)
 Даніелл Джонс /  Мая Кідовакі (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

U.S. Women's Hard Court Championships